Sobreira peut désigner :
au Portugal :
Sobreira, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Sobreira Formosa, paroisse civile de la municipalité de Proença-a-Nova, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.